

Вілінг — місто, штат Міссурі
 Вілінг — місто, штат Західна Вірджинія
 Вілінг — селище, штат Іллінойс